Обединение ДОСТ е политическа коалиция основана през 2017 г. от Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ) с председател Лютви Местан и Народна партия „Свобода и достойнство“ (НПСД) с председател Орхан Исмаилов.

История 

През февруари 2017 г. на пресконференция в националния пресклуб на БТА, Лютви Местан обявява че ДОСТ и НПСД образуват коалиция „Обединение ДОСТ“, а Орхан Исмаилов заявява, че коалицията ще се яви заедно на парламентарните избори през март месец същата година. На пресконференцията Лютви Местан заявява, че коалицията е носител на модерен граждански патриотизъм, като се застъпва зад светостта на идентичността – име, език, религия и култура, както и териториалната цялост, свещеността на границите на България, нейното единство и неделимост. Той допълва, че ще работят за активен стратегически диалог между България и Турция, тъй като, според него Турция не може да е в образа на враг в историята на България, защото освен стратегически партньор в НАТО, тя е и стратегически ресурс за развитието на България.

Избори

Парламентарни избори 2017 г. 

Коалицията се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори през 2017 г., като са събрани са близо 7000 подписа на български граждани за нейното участие в изборите. Председателите на коалицията – Лютви Местан и Орхан Исмаилов заявяват, че най-голямата цел на обединението е да се разбие феодалният монопол на ДПС, заложен в зората на българската демокрация.

Резултати

На парламентарните избори през 2017 г. избори получава 2,94% подкрепа, или 100 479 действителни гласа. Резултати по избирателни райони:

Вижте също 

 Списък на политическите коалиции в България

Източници 

Политически коалиции в България
Основани в България през 2017 година